Platja de Muro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrent de Sant Miquel, periodiskt vattendrag, Balearerna, Illes Balears, 
 Platja de Muro (strand i Spanien), Balearerna, Illes Balears, 

Robotskapade Spanienförgreningar